Hard’n’Soft — российский ежемесячный журнал о цифровой технике и компьютерных технологиях, издававшийся с апреля 1994 по декабрь 2012 года. По данным исследований TNS Gallup Media, журнал входил в тройку лидирующих изданий среди ежемесячной ИТ-прессы.. В последний год работы, по утверждению «Национальной тиражной службы», при фактическом тираже 10 000 экземпляров, издание указывало в журнале 92 000, тем самым завышая его в 8,7 раза. После закрытия журнала, Hard’n’Soft продолжил работу в качестве онлайн-издания, перестав обновляться с октября 2015 года, а с 2018 стал недоступен.

Редакция 

 Главный редактор: Антон Шарапов
 Редактор (железо): Максим Логинов
 Ведущий редактор (софт и интернет): Александр Евдокимов
 Выпускающий редактор: Максим Малкин
 Редактор новостей: Сергей Лосев
 Литературный редактор: Надежда Щетинина

Главные редакторы 
апрель 1994— январь 1997 гг. — Игорь Багров
февраль 1997— апрель 1999 гг. — Константин Зимин
май 1999— декабрь 2002 гг. — Вячеслав Соболев
2002— февраль 2005 гг. — Петр Давыдов
март 2005— март 2007 гг. — Роман Соболенко
апрель  2007— июль 2010 гг. — Алекс Карабуто
октябрь 2010—2012 гг. — Андрей Кокоуров
 2012—2014 гг. — Антон Шарапов
 2014 г.—до закрытия — Максим Логинов (онлайн-издание)

Рубрики 
Каждый номер Hard’n’Soft содержит большое количество информации, которую можно разделить по следующим критериям:
 новости компьютерной индустрии, анализ событий;
 результаты тестирований аппаратного и программного обеспечения;
 новости интернета, обзор web-сайтов;
 обзоры игр.

Примечания

Ссылки 
 
 Архив журнала

Компьютерные журналы
Журналы, появившиеся в 1994 году